Senilità – ultima parte del ciclo vitale umano
 Senilità (film) – film di Mauro Bolognini
 Senilità (romanzo) – romanzo di Italo Svevo

Altri progetti